

Économie
 Acronyme du Swiss Average Rate Overnight, un taux de référence pour les prêts interbanques remplaçant le LIBOR.

Musique 

 Saron, instrument de musique à percussion d'Indonésie, apparenté au xylophone.

Patronyme 

 Saron, roi mythique qui donna son nom au golfe Saronique.
 Saron, nom biblique également orthographié Sharon.
 Jean Baptiste Gaspard Bochart de Saron, dit aussi Bochart-Saron (1730-1794), magistrat, astronome et mathématicien français.

Toponyme 

 Saron, ville d'Afrique du Sud. .
 Saron, petit village minier du Pays de Galles occidental, situé près d'Ammanford.
 Saron, village du Denbighshire, au Pays de Galles.

Zoologie
Saron est un genre de crevettes de la famille des Hippolytidae.

Voir aussi 

 
 
 Saron-sur-Aube, commune française du département de la Marne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme